Ломовицкий:

 Ломовицкий, Александр Евгеньевич (род. 1998) — российский футболист.
 Ломовицкий, Павлин Алексеевич (1877—1941) — русский и советский врач-рентгенолог, коллежский советник.